Ondina – in matematica, traduzione italiana del termine wavelet
Ondina – nella mitologia norrena, figura femminile metà donna e metà pesce abitatrice dei laghi, dei fiumi e dell'oceano
Ondina – nome proprio di persona femminile italiano
Ondina – album di Carlo Siliotto del 1979
Ondina – termine usato nello sport per denotare un'abile nuotatrice
Ondina – sommergibile della Regia Marina
92 Ondina – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Undina
Ondine
Undine (disambigua)